Deadwood může být:

 Deadwood (Jižní Dakota) – město v USA
 Deadwood (seriál) – americký westernový filmový seriál
 Deadwood (film, 2019) – americký televizní film navazující na stejnojmenný seriál